Wad steht für:
 Mineralgemenge aus verschiedenen, weichen Manganoxiden, meist jedoch Pyrolusit
 Wad Motors, ein malischer Automobilhändler und -hersteller

Wad (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Wad (Fluss), Nebenfluss der Mokscha
 Wad (Komi), Siedlung in der Republik Komi
 Wad (Nischni Nowgorod), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Wad (See), See in der Oblast Nischni Nowgorod (auch Wadskoje)

Wad ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Ludvig Wad (1854–1929), dänischer Archivar und Personalhistoriker
 Svend Wad (1928–2004), dänischer Boxer

wad steht für:
 Wandamen (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache im indonesischen Neuguinea

WAD steht für:
 WAD (Dateiformat) (engl. Where's All the Data), ein Dateiformat
 ägyptisches Kfz-Kennzeichen für Al-Wadi al-dschadid
 Andriamena Airport (IATA-Code), Flughafen von Andriamena, Betsiboka (Region), Madagaskar
 Waddington Flying Training Unit (ICAO-Code) auf dem Militärflugplatz RAF Waddington

Abkürzung